Gaj (pravnik)
 Gaj (filozof) 
 Ljudevit Gaj - Hrvatski jezikoslovac i političar
 Gaj Julije Cezar - Rimski vojskovođa i državnik

Hrvatska:
 Gaj (Vrbovec)
 Gaj (Lipik)
 Gaj (Žumberak)

BiH:
 Gaj (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Gaj (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Gaj (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje
 Gaj (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac
 Gaj (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Gaj (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje

Rusija:
 Gaj (Orenburška oblast, Rusija), grad u Orenburškoj oblasti

Slovenija:
 Gaj (Brežice, Slovenija), naselje u sastavu općine Brežice
 Gaj (Slovenska Bistrica, Slovenija), naselje u sastavu općine Slovenska Bistrica
 Gaj (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u sastavu općine Šmarje pri Jelšah
 Gaj nad Mariborom, naselje u sastavu općine Maribor
 Spodnji Gaj pri Pragerskem, naselje u sastavu općine Kidričevo

Ostalo:
 gaj (prirodoslovni pojam, šumica) 
 Gajevi (razdvojba)